Csehország
Studnice, település a Chrudimi járásban
Studnice, település a Náchodi járásban
Studnice, település a Třebíči járásban
Studnice, település a Vyškovi járásban